Az Animália (eredeti cím: Animalia) 2007-től 2008-ig futott ausztrál–kanadai–amerikai–angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet David Scott rendezett. A forgatókönyvet Sherri Stoner írta, a zenéjét Graeme Base és Yuri Worontschak szerezte, a producerei Ewan Burnett és Murray Pope voltak. Ausztráliában a Network Ten és az ABC3 vetítette, az Egyesült Államokban a Discovery Kids és a PBS sugározta, az Egyesült Királyságban a CBBC tűzte műsorra, Magyarországon pedig a Minimax és az M2 adta.

Ismertető 
A történet két főhőse a tizenegy éves Zoé és Alex, akik kalandjai nyomon követhetőek, egy izgalmas és lenyűgöző világba. Az életük nagy kalandjai akkor kezdődnek, amikor a könyvtárban járnak és egyszer csak egy furcsa esemény történik, aminek hatására, a beszélő állatok földjére vagyis Animáliába kerülnek. A két hős, Zoé és Alex nemsokára arra is rájön, hogy nincsen rendben valami az egykori oly nagyon békés királyságban. Az érkezésük szorosan összefügg az olyan furcsa eseményekkel, amelyek minél jobban gyengítik Animália szívét, a magot és ezt a nem megszokott civilizációt. A két főhős és a két újdonsült barátjuk G'Bubu a gorilla és Iggy az iguana, az élesen fogó eszüket és kreativitásukat kihasználva megpróbálnak rá megoldást keresni, hogy mik a rejtélyek és megoldást találnak rá, hogy Animáliában újra megteremtsék a rendet és harmóniát is.

Szereplők

Epizódok

Források 
 
 
 
 Animália a TV Tropes oldalon

További információk 
 
 Animália a TV Tango oldalon 
 

Ausztrál számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
A BBC gyerekeknek szóló műsorai